Михаил Григорьевич Кравец () — советский и российский хоккеист; тренер. Мастер спорта СССР.

Биография 
Воспитанник ленинградского хоккея. В 1982—1985 годах играл за «Ижорец», в 1985—1991 — за СКА. 1991 году был задрафтован новой командой НХЛ «Сан-Хосе Шаркс», в составе которой провёл две игры — 8 октября 1991 года против «Калгари Флеймз» (первая победа «Шаркс» в истории — в овертайме) и 10 октября 1992 против «Детройт Уингз». В дальнейшем играл за команды низших североамериканских лиг  (1991—1994, ),  (1994/95, IHL),  (1994/95, IHL), «Сиракьюз Кранч» (1994/95, AHL),  (1995/96, CHL), «Милуоки Эдмиралс» (1995/96, IHL),  (1996—1998, ECHL),  (1997/98, ECHL),  (1997/98, ECHL),  (1998—2000, ECHL),  (1999/2000, ECHL). Вернувшись в Петербург, играл за «Спартак» (2000—2002) и СКА (2001 — 8 матчей в переходном турнире).

Работал тренером в «СКА-1946» (2009—2012) и СКА (2012—2014). В конце ноября 2012 исполнял обязанности главного тренера СКА, под его руководством команда выиграла домашнюю игру у «Витязя» 4:3 и проиграла гостевые матчи «Донбассу» 2:3 и «Спартаку» 1:6. В 2014—2017 — тренер ХК «Сочи», с сезона 2017/18 — главный тренер команды ВХЛ «Куньлунь Ред Стар Хэйлунцзян».

4 мая 2019 года был назначен на должность главного тренера ХК «Витязь» из КХЛ. 1 мая 2021 года по окончании контракта покинул клуб. 21 сентября стал старшим тренером хабаровского «Амура». Вскоре, после увольнения Владимира Воробьёва, стал исполняющим обязанности главного тренера.

Примечания

Ссылки 
 «Мама лежала без сил в кровати, а крыса ела ее палец». Истории тренера «Витязя», который удивил хоккейную Россию

Хоккеисты СССР
Хоккеисты России
Игроки ХК «Ижорец»
Игроки ХК СКА Санкт-Петербург
Игроки ХК «Спартак» Санкт-Петербург
Игроки «Сан-Хосе Шаркс»
Игроки «Канзас-Сити Блэйдз»
Игроки «Детройт Вайперз»
Игроки «Миннесота Мус»
Игроки «Сиракьюз Кранч»
Игроки «Уичито Тандер»
Игроки «Милуоки Эдмиралс»
Игроки «Луизиана АйсГейторз»
Игроки «Батон-Руж Кингфиш»
Игроки «Нью-Орлеан Брасс»
Игроки «Миссисипи Си Вулвз»
Игроки «Арканзас Риверблейдз»
Хоккеисты НХЛ
Мастера спорта СССР
Хоккейные тренеры России
Тренеры ХК СКА Санкт-Петербург
Тренеры ХК «Витязь»
Тренеры ХК «Амур»
Тренеры ХК «Авангард» Омск